Hsieh Su-wei și Elise Mertens au fost campioanele en-titre, dar Hsieh nu participă în acest an. 

Barbora Krejčíková și Kateřina Siniaková au învins-o pe campioana en-titre Elise Mertens și pe partenera ei Zhang Shuai în finală, cu 6–2, 6–4, pentru a câștiga titlul feminin de tenis de dublu la Campionatele de la Wimbledon din 2022. A fost al doilea lor titlu la Wimbledon împreună și al cincilea titlu major la general.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Jumătatea inferioară

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Note

Legături externe

Feminin
WTA Tour 2022